Beckey ist der Name von:

 Fred Beckey (1923–2017), US-amerikanischer Bergsteiger
 Hans-Dieter Beckey (1921–1992), deutscher Chemiker